Пол Уилям Скот Андерсън () е британски режисьор, сценарист и филмов продуцент , известен с филмовата поредица „Заразно зло“, базирана на поредицата игри „Resident Evil“.

Личен живот - от 2009 е женен за Мила Йовович. Има и две дъщери.

Биография

Филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Английски режисьори
Английски сценаристи
Английски филмови продуценти